Чемпионат Великобритании по снукеру 1988 () — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил в Престоне, Англия. Победителем турнира стал Дуг Маунтджой, выигравший в финале у Стивена Хендри со счётом 16:12. Канал BBC освещал турнир с начала финальной стадии, которая стартовала 19 ноября. В последний раз спонсором турнира была компания Tennents.

Высший брейк 

 139 — Дэвид Ро

Результаты

Предварительные раунды 

1/16 финала

Матчи из 17 фреймов

 Стив Дэвис 9:3 Гэри Уилкинсон  
 Дэнни Фаулер 9:6 Мартин Кларк  
 Деннис Тейлор 9:4 Джо О'Бои  
 Джон Пэррот 9:8 Найджел Гилберт  
 Клифф Торбурн 9:6 Стив Джеймс  
 Дэвид Ро 9:7 Питер Франсиско  
 Вилли Торн 9:3 Кирк Стивенс  
 Стивен Хендри 9:3 Колин Роско  
 Дуг Маунтджой 9:4 Нил Фудс  
 Джо Джонсон 9:7 Рекс Уильямс  
 Джон Вирго 9:8 Дин О'Кейн  
 Тони Ноулз 9:6 Алекс Хиггинс  
 Терри Гриффитс 9:2 Стив Даггэн  
 Дин Рейнолдс 9:3 Клифф Уилсон  
 Барри Уэст 9:4 Сильвиньо Франсиско  
 Марк Беннетт 9:6 Джимми Уайт

Основной турнир

Ссылки 

 Результаты турнира на snookerdatabase 

Чемпионат Великобритании (снукер)
1988 год в снукере